История Арды — части вселенной Эа, разработанной в произведениях Дж. Р. Р. Толкина, — началась со схождения Айнур в Арду (начало Валианской эпохи). С этого момента время стало измеряться с помощью Валианских лет, хотя позже история Арды была разделена на три периода — Эпоху Светильников, Эпоху Деревьев и Эпоху Солнца. Согласно другой, параллельной хронологии, история Арды делится на Эпохи детей Илуватара. Первая эпоха началась с пробуждения эльфов во время Эпохи Деревьев и завершилась приблизительно через шестьсот лет после начала Эпохи Солнца. В состав Эпохи Солнца входят Первая, Вторая, Третья и последующие эпохи. Большинство текстов о Средиземье приходится на Первую, Вторую и Третью эпохи.

Музыка Айнур 

Согласно «Айнулиндалэ», материальная вселенная Эа и Арда были созданы единым богом Эру Илуватаром.

История началась с того, что Эру Илуватар создал духов Айнур, задав каждому из них музыкальную тему. Вначале Айнур исполняли свои музыкальные темы поодиночке или в группах, но когда согласие и гармония между ними выросли, Эру собрал всех Айнур и объявил им «великую тему», повелев им всем вместе воплотить её в Великую Музыку. Голоса Айнур сплелись в песнь, что заполнила «кущи Илуватара» и полилась дальше, заполнив Пустоту.

После этого Илуватар представил Айнур зримое, материальное воплощение исполненной ими Великой Музыки — сферу материального Мира, покоящуюся среди Пустоты. Перед Айнур развернулась и вся дальнейшая история этого Мира. Айнур впервые узрели предстоящий приход Детей Илуватара — эльфов и людей.

Многие из числа самых могущественных Айнур обратили все помыслы свои к представленной им тверди. Узрев, что Айнур страстно желают осуществления всего увиденного ими, Илуватар воззвал к ним и воскликнул: «Эа! Да будет так!». Так Эру создал материальную Вселенную Эа и Арду — будущую обитель Детей Илуватара. Часть Айнур спустилась в созданный мир, став Валар, властелинами Арды. В их деяниях им помогали Майар, менее могущественные духи.

Эпохи Арды

Валианская Эпоха 
Когда Валар вошли в Арду, она была безжизненна и бесформенна, и Валар лишь предстояло воплотить то, что они узрели в видении Илуватара. Великий труд этот длился бессчётные века. В созидании мира главная роль пришлась на Манвэ, Улмо и Аулэ, но и Мелькор был в Арде с самого начала и вмешивался во все дела Валар, продвигая свои собственные замыслы, и возжёг великие пожары. Пока Земля была ещё молода и объята пламенем, Мелькор возжелал полной власти над ней и объявил Арду своим королевством. Против него выступил брат его, Манвэ; на помощь ему слетели многие духи, чтобы не помешал Мелькор завершению их трудов. Они трудились сообща, придавая Земле законченность, упорядочивая хаос и укрощая буйство стихий. Так началась первая война между Мелькором и прочими Валар.

Будучи сильнейшим из них, Мелькор побеждал в войне до тех пор, пока на помощь Валар не пришёл непобедимо сильный и смелый дух — Тулкас. В глубине небес, где он обитал, прослышал он про битву, разыгравшуюся в Арде, и вздрогнула земля от раскатов его смеха, когда вышел он на битву с Мелькором. В бою его ярость не знала границ, и, не выдержав смеха и гнева воина, Мелькор отступил, скрывшись во внешнем мраке за Стенами Ночи. Там он долгое время и находился, вынашивая свои тёмные замыслы, и с тех пор возненавидел Тулкаса. В Арде же надолго воцарился мир.

Весна Арды и Эпоха Светильников 

Эпоха Светильников — идиллический период после Сотворения и Формирования Арды, когда Валар наполнили мир истинными чудесами красоты и гармонии, несмотря на Искажение Арды в ходе Первой войны с Мелькором.

После бегства Мелькора Валар упорядочили моря, и земли, и горы; и Йаванна бросила в землю семена. Теперь, когда огонь был укрощён или погребён в недрах первозданных холмов, понадобился свет. Для освещения Арды Валар создали два великих Светильника (), названных Иллуин и Ормал, и установили их на могучих каменных столпах. Свет их струился над Землёй, освещая её от края до края, и был вечный день. В центре, где сливался свет двух Светильников, Валар создали своё Первое Королевство на острове Алмарен посреди Великого озера.

В этот период, известный как Весна Арды (), на Земле появились первые растения и животные. Семена, брошенные Йаванной, проросли и дали всходы, и на бескрайних лугах и в великих лесах проявилось неисчислимое множество разнообразных растений: мхи и травы, гигантские папоротники и деревья, вершины которых венчали тучи, а подножия укрывал зелёный сумрак. Поля и ручьи населило множество мирных, красивых животных и существ.

Мелькор же через своих тайных друзей и соглядатаев знал обо всём, что делалось в Арде, и его обуревали ненависть и зависть к творениям его собратьев. Он призвал к себе из чертогов Эа духов, склонил их к себе на службу, уверился в своей силе и стал ждать удобного момента для нападения.

Пока Валар отдыхали от трудов на своём острове Алмарен и праздновали свадьбу Тулкаса с Нэссой, Мелькор незамеченным проник через Стены ночи () в Арду и тайно воздвиг огромные Железные горы, стеной отгородившие северные земли. В недрах гор он возвёл тёмную крепость Утумно, откуда начал подтачивать творение Валар, отравляя воды и леса. Прекрасных созданий Йаванны он терзал и мучил, пока они не превратились в чудовищ, жаждущих крови. И когда Мелькор счёл себя достаточно сильным, он открыто выступил против Валар, объявив им войну.

Мелькору удалось застать Валар врасплох. Он сокрушил оба Светильника, и всепожирающее пламя охватило весь мир. Земная твердь раскололась, моря вышли из берегов. Прекрасное королевство Валар было полностью разрушено. Мир снова погрузился во мрак. Происходили землетрясения, пылали пожары, на море поднялись огромные волны. Потребовалась вся мощь Валар, чтобы смирить силу глобальных катаклизмов и не допустить полного уничтожения мира.

Очертания Арды и симметрия её вод и земель были нарушены, так что первоначальным замыслам Валар не суждено было возродиться. Возникли новые континенты: Аман на западе, Средиземье в центре и необитаемые земли (позднее названные Зёмлей Солнца) на востоке. На месте крушения северного Светильника возникло внутреннее море Хелькар, заливом которого стало озеро Куивиэнен. На месте крушения южного Светильника возникло море Рингиль.

Мелькор же ускользнул и, хотя Тулкас пытался догнать его, скрылся в подземельях Утумно. Валар же пытались спасти из хаоса разрушения всё, что было можно, и не стали сражаться с Мелькором, понимая, что война принесёт новые разрушения. К тому же им пока не было известно, в каких местах появятся Дети Илуватара, и час их прихода сокрыт был от Валар. Поэтому они опасались снова перестраивать Средиземье.

С разрушением двух Светильников закончилась Весна Арды и началась Эпоха Деревьев. Валар отправились на запад, на великий континент Аман, который позднее стали называть Бессмертными Землями, и основали там своё новое королевство — Валинор. Погубленные земли Средиземья остались во власти злобного Мелькора.

Эпоха Деревьев 

Из черновиков Толкина к «Анналам Валинора» известно, что Эпоха Деревьев началась через тысячу валарианских лет (десять тысяч человеческих лет) после сотворения Арды и длилась около двадцати Эпох Валар, то есть двадцать тысяч человеческих лет.

После разрушения Светильников и Алмарена Валар покинули Средиземье и поселились на западном континенте Аман, у самых границ мира. На его восточном побережье они возвели высочайшие горы Пелори, за которыми укрыли своё второе королевство, Валинор. Йаванна своей песней создала два Древа, Тельперион (серебряное) и Лаурелин (золотое). Светящиеся Древа освещали Валинор, но Средиземье было во тьме, освещаемое лишь звёздами. Для защиты растений и животных Средиземья Йаванна на время отсутствия света погрузила их в сон («Сон Йаванны»).

Эпоха Деревьев делится на два периода. Первый, Годы блаженства (), был периодом мира и процветания Валинора. Манвэ, Йаванна и Аулэ создали в Средиземье орлов, энтов и гномов соответственно, однако все они были погружены в сон до прибытия перворождённых (эльфов). Пока Бессмертные Земли наслаждались благодатью Древ, для Средиземья этот период, длившийся десять тысяч человеческих лет, был Эпохой Мрака. Горы Пелори, защищавшие Валинор от вторжения, одновременно блокировали Свет Древ Валар, и Средиземье жило в ужасе и страхе под правлением жестокого Мелькора.

Второй период Эпохи Деревьев, Зенит Валинора (), начался с того, что Варда в преддверии прихода Перворождённых взяла серебряную росу Тельпериона, собранную в чаши, и из неё сотворила над Средиземьем новые звёзды, много ярче прежних. Сразу же после этого на берегах озера Куивиэнен на северо-востоке Средиземья пробудились первые эльфы, что ознаменовало начало Первой эпохи детей Илуватара. В Средиземье началась Эпоха Звёзд, также длившаяся десять тысяч человеческих лет. Слуги Мелькора, обнаружив эльфов, начали на них нападать. Из похищенных эльфов Мелькор создал орков. Узнав об эльфах и о нападениях на них Мелькора, Валар и Майар вошли в Средиземье, где сразились с Мелькором в Войне властей (). Мелькор потерпел поражение и укрылся в Утумно. После осады Утумно Мелькор был схвачен Тулкасом и, закованный цепью Ангайнор, был доставлен в Валинор в качестве пленника. Так начался период Мира Арды, продлившийся большую часть Эпохи Деревьев в Валиноре и Эпохи Звёзд в Средиземье.

После пленения Мелькора Оромэ призвал эльфов в Аман. Многие из эльфов приняли приглашение и отправились в поход на запад. По пути часть эльфов осталась в Средиземье, в частности нандор и синдар. В Аман прибыли три клана эльфов — ваньяр, нолдор и телери. Они поселились в Эльдамаре, «Доме эльфов».

Проведя три века заключения в Чертогах Мандоса, Мелькор получил свободу. Обманув Валар своим притворным раскаянием и смирением, он ввёл в искушение народ нолдор — явился им и открыл тайное знание, тем самым вселив в них гордыню и алчность. Мелькор начал настраивать эльфов против Валар и сеять вражду между Феанором и Финголфином, сыновьями короля нолдор Финвэ. С помощью Унголиант Мелькор уничтожил Древа Валар, а затем убил Финвэ и похитил Сильмариллы, три величайших драгоценных камня, созданных Феанором и заключавших в себе свет двух Древ Валинора. После этого мир вновь погрузился во тьму, и лишь свет звёзд озарял его.

Обезумевший от горя Феанор проклял Мелькора и нарёк его Морготом, Чёрным врагом мира, «и лишь под этим именем знали его эльдар впредь». Феанор поднял бунт нолдор против Валар и повёл свой народ в Средиземье, устроив братоубийственную резню в Алквалондэ, в которой были убиты многие телери. После этого Мандос наложил на Феанора и его последователей проклятье. Финарфин вернулся в Валинор, Феанор же со своим войском на кораблях отплыл в Средиземье, предав Финголфина, который был вынужден вести своё войско через покрытый ледяными торосами залив Хелькараксэ, и в этом походе многие погибли. В Средиземье началась Война камней, продлившаяся до конца Первой эпохи. С погибшего Тельпериона Валар сорвали единственный серебряный цветок, а с погибшего Лаурелина — единственный золотой плод. Из них были созданы Луна и Солнце, ставшие частью Арды. Первый восход Солнца ознаменовал конец Эпохи Деревьев и начало Эпохи Солнца, которая длится и по сей день.

Эпоха Солнца 
Эпоха Солнца стала последней из трёх великих эпох Арды. Она началась с первым восходом Солнца; в то же время произошёл исход нолдор в Средиземье. Эпоха Солнца длится и по сей день. Эпоха Солнца длилась в Первую, Вторую и Третью эпохи, описанные в произведениях Толкина. Толкин считал, что в настоящее время идёт Шестая или Седьмая эпоха.

Эпохи Детей Илуватара 
Первая эпоха «Детей Илуватара» началась в Эпоху Деревьев с пробуждения эльфов у берегов озера Куивиэнен в центре Средиземья.

Первая эпоха 

У Толкина нет однозначного определения начала Первой эпохи (). Её началом может считаться как создание Арды, так и создание Древ Валинора, однако обычно считается, что Первая эпоха началась с пробуждения эльфов на берегах озера Куивиэнен в Эпоху Деревьев (описанную выше, поэтому события Эпохи Деревьев частично пересекаются с Первой эпохой). Летоисчисление Первой эпохи обычно ведут с первого восхода Луны и Солнца.

События Первой эпохи описаны в книгах «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Дети Хурина», «Берен и Лутиэн», «Падение Гондолина», а также в 12-томной «Истории Средиземья».

С первым восходом Луны и Солнца на востоке Средиземья в земле Хильдориэн проснулись младшие дети Илуватара — люди.

После прибытия нолдор в Средиземье начались их войны с Морготом. В Дагор-нуин-Гилиат («Битве под звёздами») после боя с балрогами погиб Феанор. Финголфин стал верховным королём нолдор в Белерианде. Народ Финголфина расселился в Митриме, его старший сын Фингон получил владения в Дор-ломине к западу от владений отца. Ещё западнее Дор-ломина в Неврасте были владения Тургона, второго сына Финголфина. В нагорье Дортонион к востоку от Хитлума поселились сыновья Финарфина Ангрод и Аэгнор. Восточнее, в долине Лотланн поселились сыновья Феанора — Маэдрос, который ранее пережил плен у Моргота, а чуть южнее него — Маглор. На берегах реки Нарог по совету своего двоюродного деда Тингола Финрод, сын Финарфина, основал королевство Нарготронд. Западнее, в Фаласе, были гавани Кирдана Корабела. К югу от Дортониона находился Дориат, лесное королевство Тингола, короля всех синдар; его столицей был подземный город Менегрот. На юго-востоке Белерианда правили сыновья Феанора Амрод и Амрас. Ещё восточнее, за рекой Гелион, лежали владения сына Феанора Карантира.

Через 60 лет после прибытия Финголфина в Белерианд произошла Дагор Аглареб («Славная битва»), в котором нолдор разгромили силы Моргота и осадили его крепость Ангбанд. Осада Ангбанда длилась 400 лет; в течение этого времени длился так называемый «долгий мир». В этот период в Белерианд из-за Эред Луин прибыли первые люди из рода Беора, они подружились с Финродом. Тургон при помощи Улмо обнаружил в верховьях реки Сирион скрытую в горах долину Тумладен, где был построен город Гондолин, скрытый от Моргота. Там возникло новое королевство Тургона, куда он переселился из Невраста.

Через 455 лет после начала Эпохи Солнца и прибытия Финголфина в Средиземье Моргот прорвал осаду Ангбанда. Началась Дагор Браголлах («Битва внезапного пламени»). На осаждающие армии потекли «реки огня с Тангородрима», зелёная равнина Ардгален была сожжена и превратилась в смертоносную пустыню, где ничего не росло; её назвали Анфауглит («Удушающая пыль»). Из Ангбанда вышла большая армия орков и балрогов во главе с огнедышащим Глаурунгом, «отцом драконов». В битве погибли сыновья Финарфина Ангрод и Аэгнор. Сам Финрод был спасён во время боя от гибели потомком Беора Старого Барахиром. Король Финголфин в одиночку бросил вызов Морготу и бился с ним у ворот Ангбанда, нанеся ему семь ран своим мечом Рингилем, но в итоге был убит Морготом. Новым королём нолдор стал Фингон.

Берен, человек из рода Беора, влюбился в эльфийку Лутиэн, дочь короля Дориата Тингола и майа Мелиан. Тингол, не желая брака своей дочери и смертного, потребовал у Берена добыть Сильмарилл из железной короны Моргота. В поход за Сильмариллами Берен отправился с Финродом Фелагундом, который при этом передал власть в Нарготронде своему брату Ородрету. Они были схвачены помощником Моргота Сауроном; Финрод погиб в плену. Оказавшаяся на время в руках сыновей Феанора Лутиэн и пёс Хуан освободили Берена. Втроём они пробрались в Ангбанд, где Берен достал один Сильмарилл из короны Моргота. Волк Моргота Кархарот откусил Берену руку с Сильмариллом. Орлы спасли Берена и Лутиэн из Ангбанда. В Дориате во время устроенной Тинголом охоты Кархарот и Хуан погибли в поединке друг с другом, из брюха Кархарота эльфы достали Сильмарилл. Берен умер от ранений, нанесённых Кархаротом; Лутиэн также умерла от горя. В Чертогах Мандоса в Валиноре Лутиэн был предложен выбор: вечно жить с Валар в Валимаре или вернуться в Средиземье с Береном, но стать смертной. Она выбрала участь смертной и вместе с Береном возродилась в Средиземье. Они жили в Оссирианде ещё 36 лет до своей смерти от старости.

В 472 году Первой эпохи войска эльфов, людей и гномов были разгромлены в Нирнаэт Арноэдиад («Битве бессчётных слёз»); Готмог, повелитель балрогов, убил короля Фингона. Моргот захватил весь север Белерианда. В 495 году Глаурунг разрушил Нарготронд, но был убит сыном Хурина Турином Турамбаром. В 502 году гномы Ногрода убили Тингола, однако Берен отомстил им, а его жена стала владельцем Сильмарилла. В 506 году в резне, устроенной сыновьями Феанора из-за Сильмарилла, был убит король Дориата Диор, сын Берена и Лутиэн; королевство Дориат окончательно было уничтожено. Через четыре года произошло падение Гондолина, его король Тургон был убит. Моргот фактически захватил весь Белерианд и уничтожил все королевства эльфов и людей, за исключением небольшого поселения в устье реки Сирион и лагеря эльфов на острове Балар.

Полуэльф Эарендиль (внук Берен и Лутиэн) вместе со своей женой Эльвинг и Сильмариллом отправились в Валинор на корабле «Вингилот»; Эарендиль обратился к Валар с просьбой о помощи. В 545 году огромное войско Валар вступило в Белерианд, к тому моменту заполненный «неисчислимыми» армиями Моргота, и началась Война гнева. Она длилась более 40 лет. Три дома людей сражались на стороне Валар, но большая часть людей (недавно пришедших с востока Средиземья) воевала на стороне Моргота. Силы Валар уничтожили огромное количество орков и почти всех балрогов, после чего Моргот бросил в бой свой последний резерв — крылатых драконов во главе с Анкалагоном. Анкалагон был сражён в воздушном бою с Эарендилем и, поверженный, рухнул на Тангородрим, разрушив его. В результате Войны гнева Белерианд был разрушен и ушёл под воду. Часть выживших эльфов Белерианда отправилась в Аман, поселившись на острове Тол Эрессеа, часть же решила остаться в Средиземье. Среди последних были Кирдан Корабел, Келеборн и его жена Галадриэль, Гиль-галад и Эльронд Полуэльф. Моргот был выброшен через Врата ночи за пределы Стен мира, в Пустоту-вне-времени.

Вторая эпоха 

Вторая эпоха была самой долгой из первых трёх эпох Средиземья. Её события описаны в «Приложениях» к «Властелину колец», а также в книгах «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Утраченный путь и другие истории», «Кольцо Моргота», «Народы Средиземья» и «Природа Средиземья».

Она началась спустя 584 года после возвращения эльфов-нолдор в Средиземье, когда завершилась Война гнева, Моргот был побеждён, а Белерианд был разрушен и затоплен. В начале Второй эпохи на западе Средиземья были построены Серые гавани (Митлонд) и основано эльфийское королевство Линдон, королём которого стал Гиль-галад. Для эдайн (людей) Валар создали остров Андор («Дарованная земля») между Аманом и Средиземьем. В 32 году Второй эпохи первые люди достигли этого острова, где было основано королевство Нуменор. Его первым королём стал Эльрос Тар-Миньятур, брат Эльронда. Спустя примерно 40 лет после начала Второй эпохи гномы из Эред Луин пришли в Мглистые горы, где начали строительство королевства Кхазад-дум.

В 600 году Второй эпохи первый корабль нуменорцев, «Энтулессе», под командованием Веантура, кормчего королевских кораблей при Тар-Элендиле, впервые совершил плавание в Средиземье, причалив в Серые гавани. Нуменорцы подружились с Гиль-галадом и эльфами Линдона и в последующие годы часто плавали в Средиземье, от Линдона на севере до Харада на юге. Нуменорцы делились знаниями с людьми Средиземья, привезли им пшеницу и виноград, научили сеять зерно и молоть муку, обрабатывать дерево и обтёсывать камень.

В 750 году Второй эпохи началось строительство города Ост-ин-Эдиль, столицы эльфийского королевства Эрегион. Эрегион располагался у Мглистых гор на юго-востоке Эриадора, у западных границ королевства гномов Кхазад-дум.

Саурон появился на востоке Средиземья примерно через пятьсот лет после начала Второй эпохи. В 882 году Эрейнион Гиль-галад отправил королю Нуменора письмо, в котором сообщил о появлении «новой тени на востоке» и предположил, что это «один из прислужников Моргота», который склоняет многих людей ко злу. Около 1000 года Второй эпохи Саурон поселился в Мордоре и, «обеспокоенный растущей мощью нуменорцев», начал там строительство крепости Барад-дур. Спустя 200 лет Саурон принял «прекрасный облик» и, назвавшись посланником Валар под именем Аннатар («Владыка даров») явился к Гиль-галаду и Эльронду, предлагая им свою «дружбу», однако они не доверились ему. После этого «Аннатар» явился в Эрегион, кузнецы которого во главе с Келебримбором согласились учиться его мастерству. Около 1500 года Второй эпохи были созданы Кольца власти: семь колец для гномов, и девять колец для людей, после чего Саурон покинул Эрегион. Спустя примерно 90 лет Келебримбор уже без участия Саурона создал три эльфийских кольца (Вилья, Ненья и Нарья). К 1600 году Саурон в Мордоре создал Единое кольцо для управления всеми остальными Кольцами власти; тогда же было завершено строительство Барад-дура. После создания Сауроном Единого кольца эльфы распознали его замысел; Келебримбор передал одно из трёх эльфийских колец Галадриэли, а остальные два отправил Гиль-галаду и Кирдану. В 1697 году Саурон с огромным войском разрушил Эрегион, убил Келебримбора и захватил семь колец гномов и девять колец людей (девять колец Саурон вручил королям людей, и они подчинили их его воле и в итоге сделали назгулами; семь колец получили владыки семи домов гномов, но, в отличие о людей, их Саурону не удалось подчинить, хотя кольца разожгли в их сердцах большую алчность). Эльронд, отправленный Гиль-галадом на помощь Эрегиону, отступил, основав Ривенделл как опорную крепость эльфов в Эриадоре. Врата Мории закрылись. За два последующих года Саурон захватил почти весь Эриадор. Гиль-галад обратился за помощью к королю Нуменора Тар-Минастиру, который выслал в Средиземье большой флот. Нуменорцы помогли эльфам разгромить армии Саурона, который поклялся отомстить Нуменору. После этого в Средиземье начался долгий период мира.

В последующие столетия нуменорцы стали основывать постоянные поселения на западном побережье Средиземья, «и мощь их возросла настолько, что Саурон долго не осмеливался показаться к западу от Мордора». Однако на востоке и юге Средиземья Саурон подчинил себе почти все людские племена. На Нуменор «пала тень»: многие нуменорцы стали подвергать сомнению заветы Валар, в частности, запрет плавать на запад (где находился Аман), также они завидовали бессмертию эльфов. Нуменорцы всё больше предавались гордыне, возводили себе богато украшенные гробницы; в Средиземье они стали собирали дань с местных племён. В 2251 году Второй эпохи в Нуменоре произошёл раскол: большая часть («люди короля») отказались от эльфийских обычаев и языков, меньшая часть («верные») продолжали дружбу с эльфами и чтить заветы Валар. В том же году в хрониках впервые зафиксировано появление назгулов. В 2280 году нуменорцы из числа «людей короля» сделали Умбар своей крепостью в Средиземье. «Люди короля» начали завоевание Харада и территорий к югу от него, подчинив их себе; даже Саурон боялся их и ушёл с тех земель. Нуменорцы из числа «верных» основали город Пеларгир на реке Андуин в 2350 году и использовали это поселение как свою основную гавань в Средиземье. В 2899 году королём Нуменора стал Ар-Адунахор. В его правление было запрещено говорить и учиться на эльфийских языках, начались преследования «верных» нуменорцев, а эльфы больше не посещали Нуменор, кроме как в тайне. Король Тар-Палантир сожалел о деяниях предыдущих королей, он хотел восстановления дружбы с Валар и эльфами и прекратил преследования «верных», однако в Нуменор больше не приходили корабли эльфов. Брат Тар-Палантира Гимильхад был предводителем «людей короля» (противников Валар) и «открыто противился воле Тар-Палантира»; в Нуменоре шла гражданская война. У Тар-Палантира была дочь Мириэль. После смерти короля Мириэль взял в жёны Фаразон, сын Гимильхада, вопреки её воле и вопреки законам Нуменора, ибо она была дочерью брата его отца. В 3255 году Второй эпохи он захватил власть в Нуменоре, назвав себя Ар-Фаразоном.

В 3261 году Второй эпохи Ар-Фаразон прибыл в Средиземье, высадившись с огромной армией в Умбаре. Он бросил вызов Саурону и потребовал от него явиться и присягнуть на верность. Саурон явился и сдался без боя, и был перевезён в Нуменор в качестве пленника. В Нуменоре Саурон в течение нескольких лет стал доверенным советником короля, после чего постепенно склонил его и большинство нуменорцев к поклонению Мелькору. В столице Нуменора Арменелосе был построен храм Мелькора, в котором приносили человеческие жертвы. С наступлением старости Ар-Фаразон ощутил приближение смерти, и Саурон пообещал ему вечную жизнь в случае захвата Амана и победы над Валар. Для этого Ар-Фаразон построил огромный флот. В 3319 году Второй эпохи флот нуменорцев отправился на войну против Валар. Когда армия Ар-Фаразона высадилась в Амане, Манвэ воззвал к Илуватару, «и в тот час Валар сложили с себя власть над Ардой». Эру Илуватар изменил природу мира: земля стала круглой, бездонная пропасть разверзлась в море между Нуменором и Бессмертными землями; все корабли нуменорцев увлекло в пропасть, и все они утонули. Ар-Фаразон и смертные воины, ступившие на землю Амана, погребены были под обломками скал. Нуменор был уничтожен до основания и погрузился под воду.

При падении Нуменора спаслись «верные» во главе с Элендилем и его сыновьями Исильдуром и Анарионом. Их девять кораблей добрались до берегов Средиземья. Элендиль и его сыновья основали в Средиземье новые королевства: Гондор и Арнор. Саурон погиб в Нуменоре, но его дух уцелел и вернулся в Мордор. Примерно через сотню лет набравший сил Саурон напал на Гондор и захватил крепость Минас Итиль. Элендиль попросил помощи у Гиль-галада, и в 3430 году люди и эльфы заключили Последний союз. В 3434 году в битве при Дагорладе войска эльфов и людей одержали победу и началась осада Барад-дура, которая длилась семь лет. Во время осады погиб Анарион. В конце сам Саурон вышел биться с Гиль-галадом и Элендилем, и оба они погибли, а меч Элендиля Нарсиль сломался под тяжестью падающего тела. Саурон был повержен; обломком Нарсиля Исильдур отсёк Саурону палец с надетым на него Единым кольцом и забрал кольцо себе. Так в 3441 году закончилась Вторая эпоха.

Третья эпоха 

Третья эпоха Средиземья началась после первого падения Саурона, когда после гибели Нуменора он был побеждён Последним союзом эльфов и людей.

Эта эпоха характеризовалась постепенным угасанием эльфийской культуры (Галадриэль стала королевой Лориэна) и медленным восстановлением власти Саурона, который некоторое время скрывался в крепости Дол-Гулдур на юге Лихолесья. Она длилась до 3021 года, пока Саурон не был снова побеждён, на сей раз окончательно, когда Единое кольцо было уничтожено.

Формально Третья эпоха закончилась, когда хранители Единого кольца, хоббиты Фродо и Бильбо, и хранители Трёх эльфийских колец (маг Гэндальф, Галадриэль и Эльронд), покинули Средиземье (29 сентября 3021 года Т. Э.), уплыв в Аман.

Четвёртая эпоха 

По летосчислению Гондора Четвёртая эпоха Средиземья началась 25 марта 3021 года (вторая годовщина уничтожения Кольца и падения Саурона). Четвёртая эпоха должна была начаться с падения Саурона и уничтожения Кольца, но фактически началась с уходом последних хранителей Колец власти за море.

Хронология 
 6 Сэмуайз Гэмджи становится мэром главного города Шира — Мичел Делвинга. Король Элессар своим указом запрещает людям пересекать рубежи Шира
 11 Мериадок Брендибак становится Хозяином Бакленда
 13 Перегрин Тук становится Таном Шира. Сэма избирают мэром во второй раз
 15 Сэм награждён Звездой дунаданов
 20 Сэма избирают мэром в третий раз
 27 Сэма избирают мэром в четвёртый раз
 34 Сэма избирают мэром в пятый раз
 48 Сэма избирают мэром в седьмой и последний раз
 61 После смерти жены Сэм уплывает за море
 65 Смерть Мериадока и Перегрина
 120 Кончина короля Элессара. Леголас и, возможно, Гимли последними из Хранителей уплывают за море.

Люди 

Королевства людей в Четвёртую эпоху процветают. Гондор и Арнор объединились под властью короля Элессара, образовав Воссоединённое Королевство Гондора и Арнора. Также существуют Королевство Бардингов и Рохан.

Эльфы 
После падения Барад-дура орки из Дол Гулдура нападали на Лориэн. Однако их намерениям не было суждено осуществиться: лориэнские эльфы отразили три штурма, а потом сами перешли в наступление, и вместе с эльфами Лихолесья взяли Дол Гулдур и разрушили его стены. После победы в Войне кольца Лихолесье было переименовано в Эрин Ласгален (в переводе с синдарина — «Ясный лес»). Северная часть Леса отошла к королевству Трандуила, а южная стала называться Восточным Лориэном.

Однако в Четвёртую эпоху многие эльфы, потеряв интерес к жизни в мире смертных, предпочли покинуть Средиземье и отправились в Валинор. Но всё же небольшая колония эльфов под предводительством Леголаса была основана в Итилиэне и некоторое время существовала.

Гномы 
В Четвёртую эпоху гномы из народа Дурина жили в основном в Эреборе. В это же время один из Хранителей — Гимли, сын Глоина, — основал независимое королевство гномов в Блистающих пещерах Агларонда (именно эти гномы под руководством Гимли занимались реставрацией укреплений и украшением Минас Тирита). Есть также сведения, что гномы во главе с Дурином VII (и Последним) вновь заселили Морию.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хронология Арды на сайте Tolkien Gateway

Средиземье